Laghi (Łaghi in veneto) è un centro abitato diviso tra i comuni di Cittadella, in provincia di Padova, e di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, considerato da entrambi una frazione. Per il comune di Tezze sul Brenta la denominazione ufficiale è Campagnari-Laghi in quanto comprende anche la località Campagnari, situata appena a nord del centro.

La parrocchia comprende le borgate di Pani, Battistei, Campagna Tron nel comune di Cittadella e di Campagnari nel comune di Tezze, i cui nomi derivano dai nuclei familiari ai quali si deve la loro origine.

L'esistenza della contrada è attestata a partire dal Seicento: vi si celebrava la messa su un altare con capitello votivo. L'attuale chiesa dedicata a San Bernardo, con la stessa titolatura del più antico oratorio, fu aperta al culto nel 1883 e divenne parrocchia l'8 Settembre 1927. Il campanile, con l'iscrizione  "FIDELIUM AUSU", fu inaugurato nel 1929.

Nel 1874 vi erano state introdotte le scuole elementari e nel 1921 l'asilo infantile. Dal 1928 è presente anche un cimitero.

Laghi ha circa 2500 abitanti suddivisi tra le diverse borgate.

Numerose industrie sono presenti nella parte del comune di Tezze, mentre la parte cittadellese conserva maggiormente un paesaggio agricolo.

Storia 
Il territorio di Laghi si trova nell'agro centuriato di Cittadella (Padova), delimitato a sud dalla storica Via Postumia (147 a.C.). Bisogna risalire al 1600 per trovare dei documenti scritti che attestano l'esistenza della contrada detta  "La Vegra" e di un capitello con altare dove si celebrava Messa [Andrea Cittadella, "Descrizione di Padova e suo territorio. Territorio VI", p. 136 B]. Tale capitello, dedicato alla Purificazione di Maria (Madonna della Ceriola) venne poi restaurato e ingrandito nel 1696 dalla famiglia dei patrizi veneziani Cappello (che aveva lì accanto la propria Villa di campagna, ancor oggi ben conservata). Esso fu dedicato a San Bernardo, pare, su suggerimento di Andrea Cappello, monaco cistercense.

L'attuale chiesa, eretta "Elemosynis pauperum" e dedicata a S.Bernardo come l'antico oratorio, fu aperta al pubblico nel 1883, ma solo nel 1928 divenne sede parrocchiale, con primo parroco don Attilio Pizzato (che ne era il curato dal 1924). Nel 1929 fu inaugurato "lo slanciato e svettante campanile" eretto "Fidelium ausu" sul luogo di quello vecchio, "piccolo e pericolante".

Attualmente Laghi conta più di 2000 abitanti ben distribuiti nelle diverse contrade, con una seconda scuola elementare, la piscina e numerose fabbriche nella zona di Tezze, mentre il territorio di Cittadella, più agricolo, ha nel centro storico il Centro giovanile e un nuovo campo sportivo che ospita la locale squadra di calcio fondata nel 1956 come Associazione parrocchiale. La"Juventina Laghi" giocava da diversi anni nel Campionato Regionale Veneto di 2ª categoria; nel 2015 ha centrato l'obiettivo promozione, salendo di categoria. Nella stagione 2015/2016, primo anno in cui ha militato in 1ª categoria, è riuscita a posizionarsi al sesto posto: ciò le ha permesso di disputare la fase dei playoff, purtroppo con esito negativo. Laghi ha visto nascere e crescere anche un'eccezionale squadra di calcio femminile, la "ASD Laghi PANNI" che ha giocato nel campionato nazionale di serie B e ora gioca in serie C. La sagra paesana dedicata a S.Bernardo (20 agosto) si svolge nella domenica successiva a tale data; è ormai dimenticata invece la tradizionale "Sagra delle arance" in onore della Purificazione di Maria (2 febbraio), festeggiata sino ai primi decenni del '900.

Note 

Frazioni di Cittadella
Frazioni di Tezze sul Brenta